Homme ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Homme (1919–2000), kanadischer Schauspieler und Moderator
 Josh Homme (* 1973), US-amerikanischer Rockmusiker

Siehe auch:
 L’Homme
 Bon Homme
 Home
 Hommes (Begriffsklärung)
 Hommée